Felicjan Karol Kuczborski (zm. 1702) – wojski trocki
 Felicjan Kuczborski (zm. 1750) – podkomorzy zakroczymski